No Easy Way Out es una canción del cantante Robert Tepper, y pertenece al álbum del mismo nombre. 

La canción encabezó los Billboard Hot 100 durante seis semanas a partir del 24 de abril de 1985. También encabezó la Mainstream Rock Tracks. "No Easy Way Out" también alcanzó el número uno en Italia, Reino Unido y Francia entre otros. La canción ganó un Grammy Award, un premio de la Academia de nominación, y fue votado "Mejor Canción" por el People's Choike Awards. Actualmente la banda de Metalcore Bullet For My Valentine ha hecho un cover de esta canción dándole un nuevo estilo sin perder la original en ella.

Canciones de 1984
Canciones de Estados Unidos
Canciones en inglés